La liste des sites classés de l'Ariège présente les sites naturels classés du département de l'Ariège.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique
L : Légendaire

Références

Articles connexes 
 Liste des sites Natura 2000 de l'Ariège
 Site naturel classé

Lien externe 
 Bilan des sites classés et inscrits de l’Ariège - Lieux de beauté, lieux de mémoire, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées, Octobre 2013, lire en ligne (pdf).
 Outils juridiques pour la protection des espaces naturels : Site classé, fiche n°78 de l'Office français de la Biodiversité 

Sites classés